

Уцехув — село в гміні Дзержонюв Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Уцехув — село в гміні Одолянув Островського повіту Великопольського воєводства